Can — banda alemã de rock experimental
 Campeonato Africano das Nações — competição futebolística africana

Aeronáutica 
 Circulação Aérea Nacional — conjunto de todos os tipos e finalidades de movimentos de aeronaves, civis e militares, no espaço aéreo brasileiro
 Correio Aéreo Nacional — serviço postal militar brasileiro

Geografia 
 Canadá — país norte-americano
 Comunidade Andina — bloco econômico sul-americano

Informática 
 Redes de campus (Campus Area Network) — rede que interliga computadores situados em diferentes edificações de um mesmo complexo institucional
 ASCII (Cancel) — caracter de controle do código ASCII
 Controller Area Network — rede que abrange o espaço geográfico de uma Personal Area Network (PAN).

Desambiguação